Cleaves est un patronyme porté notamment par :

 Francis Woodman Cleaves (1911-1995), sinologue, écrivain et historien américain ;
  (1840-1912), politicien américain ;
  (1948-2014), chanteuse américaine ;
 Margaret Cleaves (1848-1917), médecin et écrivaine scientifique américaine ;
 Mateen Cleaves (1977-), joueur américain de basket-ball ;
 , chanteur et compositeur américain.